Salvador Vives i Casajuana (Sant Vicenç de Castellet, Bages, 1886 - Barcelona, 1965), psiquiatre català
 Salvador Vives i Rodó (Vilobí d'Onyar, 1784 - Ponce, 24 de novembre de 1845), polític i hisendat porto-riqueny
 Salvador Vives i Gómez (Barcelona, 1943 - ibíd., 2020), actor de doblatge

Referències